Fanon (vom althochdeutschen fano Fahne) war in Frankreich die kleine, nicht als Feldzeichen geltende Fahne, die auf Lagerplätzen den Standort der einzelnen Kompanien markierte. Seit dem 19. Jahrhundert war dafür der Ausdruck „guidon“ gebräuchlich.

Flaggengeschichte